Der Name SMS Hertha bezeichnet zwei Schiffe:

 SMS Hertha (Schiff, 1864), eine Gedeckte Korvette der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 SMS Hertha (Schiff, 1897), ein Großer Kreuzer der Kaiserlichen Marine

Siehe auch

 Hertha (Begriffsklärung)